Varize  (Eure-et-Loir)
 Varize (Moselle)